Георгий Гонгадзе:
* Гонгадзе, Георгий Михайлович (род. 1996) — российский футболист.
 Гонгадзе, Георгий Русланович (1969—2000) — украинский журналист.